Xylomelasma är ett släkte av svampar. Xylomelasma ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xylomelasma